La formula molecolare C4H3F7O può indicare:
 Sevoflurano
 Sintano

Formule molecolari